De Kleine Kerkstraat is een oude straat in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

De straat loopt in westelijke richting, van de Grote Kerkstraat tot aan de Geldersepoort. Aanvankelijk werd er geen onderscheid gemaakt tussen de Grote en de Kleine Kerkstraat; de twee straten samen heetten tot de tweede helft van de 14e eeuw Kerkstraat. Aan de zuidzijde van de straat ligt een binnenplaats, het Knibbelstraatje. Deze geeft toegang tot de panden aan Kleine Kerkstraat, ter achterzijde. Aan de noordzijde van de straat lag tot in de 20e eeuw het Wielewelke. De etymologische betekenis van deze binnenplaats is te verdelen in twee delen: wiele, hetgeen diepte betekent, en welke, dat Venloos is voor walletje.

De straat werd aan de noordzijde vanaf 1480 van de splitsing met de Grote Kerkstraat/ Sint-Martinusstraat gescheiden door een 90 meter hoge Stadstoren. Deze werd gebruikt voor militaire doeleinden, met bovenop een wachthuisje om in tijd van oorlog de vijand te kunnen lokaliseren. In 1766 werd deze toren, vanwege de slechte staat waarin hij verkeerde, afgebroken. De oostelijke pilaar werd wel nog in het portaal van de Grote of Sint-Martinuskerk geïntegreerd.

Wanneer de naam werd veranderd is niet helemaal duidelijk. Wel is de naam al veranderd in 1652, als Joan Blaeu een plattegrond maakt van de vestingstad.

Straat in Venlo binnenstad